

Sigle 
 Movimento di Cooperazione Educativa, iniziativa ispirata alla Pedagogia Popolare di Célestin Freinet.

Geografia 
 MCE – sigla della Marina Coastal Expressway, autostrada di Singapore

Codici 
 MCE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipale di Merced, Merced (California), Stati Uniti